Der Luxemburgische Handballpokal 2017/18 (offiziell Loterie Nationale Coupe de Luxembourg) war die 60. Austragung des Pokalwettbewerbs der Herren und die 44. Austragung des Pokalwettbewerbs der Frauen. Niederklassige Vereine (Promotioun A) erhielten bei Spielen gegen einen klassenhöheren Gegner (AXA League) einen Bonus von drei Toren (+3), der in den genannten Endergebnissen bereits enthalten ist.

Herren 
Das Final Four fand im d’Coque auf dem Luxemburger Kirchberg statt. HC Berchem wurde am 21. April 2018 luxemburgischer Pokalsieger der Herren.

Damen 
Das Final Four fand im d’Coque auf dem Luxemburger Kirchberg statt. HB Dudelange wurde am 22. April 2018 luxemburgischer Pokalsieger der Damen.

Weblinks 
 Loterie Nationale Coupe de Luxembourg Hommes - Hallenrunde 2017/2018. In: handball4all.de, abgerufen am 1. April 2020.
 Loterie Nationale Coupe de Luxembourg Dames - Hallenrunde 2017/2018. In: handball4all.de, abgerufen am 1. April 2020.

Handballwettbewerb in Luxemburg
Handballsaison 2017/18